Anne d'Autriche est le nom porté par plusieurs princesses de la Maison de Habsbourg :
 Anne d'Autriche (1280-1327), princesse autrichienne, fille de l'empereur Albert Ier du Saint-Empire ;
 Anne d'Autriche (1528-1590), princesse autrichienne, fille de l'empereur germanique Ferdinand  du Saint-Empire et épouse du duc de Bavière Albert V ;
 Anne d'Autriche (1549-1580), princesse autrichienne, fille de l'empereur germanique Maximilien II du Saint-Empire, fiancée en 1568 à Charles d'Autriche (1545-1568), prince des Asturies, puis mariée en 1570 avec le père de ce dernier, le roi d'Espagne Philippe II ;
 Anne d'Autriche (1573-1598), princesse autrichienne, fille de Charles II d'Autriche-Styrie et de Marie-Anne de Bavière, petite-fille de l'empereur Maximilien II du Saint-Empire, sœur de l'empereur Ferdinand II du Saint-Empire et mariée, en 1592, à Sigismond III Vasa, roi de Pologne et roi de Suède ;
 Anne d'Autriche (1585-1618), princesse autrichienne, fille de Ferdinand II d'Autriche et d'Anne-Catherine de Mantoue, petite-fille de l'empereur Maximilien II du Saint-Empire et mariée, en 1611, à l'empereur Mathias  du Saint-Empire ;
 Anne d'Autriche (1601-1666), princesse espagnole, fille du roi d'Espagne Philippe III, épouse du roi de France Louis XIII, mère du roi de France Louis XIV, accessoirement petite-fille d'Anne d'Autriche, épouse du roi d'Espagne Philippe II, sus-nommé.

Voir aussi 

Maison de Habsbourg
Homonymie dynastique